Nipper steht für:

 Nipper, ein Hund der auf Labels verschiedener Plattenfirmen abgebildet wurde Die Stimme seines Herrn

Nipper ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Nipper (* 1958), deutschen Internet-Pionier
 Heinrich Nipper (1901–1968), deutscher Metallurg